Acheiropoieta
 Nossa Senhora Achiropita
 Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Desambiguações de religião